Dalzell kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dalzell (Illinois)
Dalzell (South Carolina)